Чемпионат Европы по дзюдо 1985 года прошёл раздельно: состязания среди мужчин состоялись в Хамаре (Норвегия) с 9 по 12 мая, а состязания среди женщин — в Ландскруне (Швеция) с 15 по 17 мая.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги чемпионата в Хамаре
 Итоги чемпионата в Ландскруне

1985
Май 1985 года
1985 год в дзюдо
Чемпионаты Европы в Швеции
Спорт в Норвегии в 1985 году
Спорт в Швеции в 1985 году
Международные спортивные соревнования в Хамаре
Международные спортивные соревнования в Ландскруне
Чемпионаты Европы в 1985 году
Дзюдо в Швеции